

Sigles 
SCP, sigle composé des trois lettres S, C et P, peut faire référence à :
 Seattle Computer Products.
 Secure copy, un protocole de transfert de fichier informatique.
 Service Class Provider, dans le standard Digital imaging and communications in medicine
 Service control point, selon la liste des sigles en télécommunications.
 Single Cell Protein, ce qui donne en français protéine d'origine unicellulaire.
 Société civile professionnelle, en droit des sociétés.
 Société du Canal de Provence, dans les Bouches-du-Rhône et le Var.
 Sport Compact Performance, rassemblement annuel de voitures de performance au Stade olympique de Montréal.
 Sporting Clube de Portugal, club omnisports portugais.
 Structure comportement performance, paradigme en économie industrielle.
 Supernova Cosmology Project, projet international de mesure de matière et d'énergie noire dans l'univers.
 Fondation SCP, une organisation fictive issue du site d'écriture collaborative du même nom.
 SCP: Containment Breach, un jeu vidéo indépendant du type survival horror basé sur la Fondation SCP.

Code 
 Saint-Crépin (Hautes-Alpes) en France, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Voir aussi 
 SCP-ECG, format d'enregistrement numérique des électrocardiogrammes